Xing kan avse:

 Xing (socialt nätverk) – tysk webbtjänst för sociala nätverk
 De fem elementen (wu xing) – kinesiskt naturfilosofiskt begrepp
 Xingyiquan – kinesisk kampkonst
 1972 Yi Xing – asteroid i huvudbältet

Personer med Xing som efternamn/släktnamn
Män
 Xing Aowei (född 1982), kinesisk gymnast
 Joseph Xing Wenzhi (född 1963), katolsk hjälpbiskop

Kvinnor
 Xing (Gaozong) (1106–1139), kinesisk kejsarinna
 Huina Xing (född 1984), kinesisk långdistanslöpare

Geografi

Kina
 Xing, Lüliang – härad under Lüliangs stad på prefekturnivå, Shanxi-provinsen

Efternamnsförgreningssidor
Kinesiska efternamn